Nikola Maraković (narodni heroj)
 Nikola Maraković (slikar)